Annenschule oder Annaschule (Anna-Gymnasium etc.) heißen Schulen, die nach einer Trägerin des Vornamens Anna benannt sind:

nach der hl. Anna:
 Gymnasium bei St. Anna (Augsburg)
 Annenschule (St. Petersburg)
 St.-Anna-Schule, katholisches Gymnasium
St. Anne’s Diocesan College, Südafrika

nach Anna von Dänemark und Norwegen (1532–1585)
 Annenschule (Dresden), Gymnasium

Liste (Schulen nach Name)